Эльдар Куртанидзе (; род. 16 апреля 1972, село Пшап, Гулрыпшский район, Абхазская АССР) — грузинский борец вольного стиля, двукратный бронзовый призёр летних Олимпийских игр (1996, 2000), двукратный чемпион мира, пятикратный чемпион Европы.

Спортивная карьера

Вольная борьба 
Э. Куртанидзе участвовал на 3-х Олимпиадах, на 12 чемпионатах мира, на 2-х кубках мира, на 14 чемпионатах Европы.

После завершения карьеры спортсмена-борца активно участвовал в деятельности Национальной федерации борьбы Грузии, в декабре 2012 года был избран её президентом. 1 декабря 2014 года Президиум Федерации освободил его от занимаемой должности.

В 2015 году, работая в системе МВД Грузии вернулся в вольную борьбу, начав активно выступать в ветеранских турнирах. В 2017—2018 годах дважды стал чемпионом мира среди ветеранов.

Бои без правил 
Провёл один бой в смешанных единоборствах, проиграв японцу Кадзуюки Фудзите.

Карьера политика 
4 июня 2010 года вступил в партию Нино Бурджанадзе.

1 октября 2012 года в составе партии Грузинская мечта избран депутатом парламента Грузии. В 2015 году вновь был избран депутатом парламента
.

Примечания

Ссылки 
 
 

Борцы Грузии
Бойцы смешанных единоборств Грузии
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1996 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2000 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1996 года
Борцы на летних Олимпийских играх 2000 года
Борцы на летних Олимпийских играх 2004 года
Чемпионы мира по вольной борьбе
Чемпионы Европы по вольной борьбе
Депутаты Парламента Грузии